Alsterbach und Alster Bach sind geographische Namen:

 Alsterbach, umgangssprachlicher Name des Alserbachs oder der Als (zum Donaukanal) in Wien
 Alster Bach, Unterlaufname des rechten Nebenstrang-Oberlaufs Helmbach (Alsterbach) des Alsterbachs (zur Werse) bis vor Albersloh, Stadt Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Alsterbach (Werse), rechter Zufluss der Werse nach Albersloh, Stadt Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Alster